Зелёная Роща — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Зелёная Роща — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Зелёная Роща — хутор в Зельвенском районе Гродненской области.
 Зелёная Роща — деревня в Кировском районе Могилёвской области.
 Зелёная Роща — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.
 Зелёная Роща — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Зелёная Роща — село в Качирском районе Павлодарской области.
 Зелёная Роща — село в подчинении городской администрации Экибастуза Павлодарской области.

Россия

Алтайский край 
 Зелёная Роща — посёлок в Косихинском районе.
 Зелёная Роща — село в Ребрихинском районе.
 Зелёная Роща — село в Славгородском районе.

Брянская область 
 Зелёная Роща — деревня в Злынковском районе.
 Зелёная Роща — посёлок в Клинцовском районе.
 Зелёная Роща — посёлок в Комаричском районе.
 Зелёная Роща — посёлок в Мглинском районе.
 Зелёная Роща — деревня в Трубчевском районе.

Краснодарский край 
 Зелёная Роща — хутор в Ейском районе.
 Зелёная Роща — хутор в Кущёвском районе.

Курганская область 
 Зелёная Роща — деревня в Мишкинском районе.

Курская область 
 Зелёная Роща — посёлок в Дмитриевском районе.
 Зелёная Роща — посёлок в Щигровском районе.

Ленинградская область 
 Зелёная Роща — посёлок в Выборгском районе.

Марий Эл 
 Зелёная Роща — посёлок в Советском районе.

Мордовия 
 Зелёная Роща — посёлок в Ковылкинском районе.

Московская область 
 Зелёная Роща — загородный посёлок на базе кооператива индивидуальных застройщиков «Зелёная Роща-1».

Нижегородская область 
 Зелёная Роща — деревня в Починковском районе.

Новгородская область 
 Зелёная Роща — деревня в Валдайском районе.

Новосибирская область 
 Зелёная Роща — посёлок в Краснозерском районе.
 Зелёная Роща — деревня в Усть-Таркском районе.

Омская область 
 Зелёная Роща — деревня в Омском районе.

Оренбургская область 
 Зелёная Роща — село в Александровском районе.

Орловская область 
 Зелёная Роща — посёлок в Колпнянском районе.
 Зелёная Роща — посёлок в Кромском районе.
 Зелёная Роща — посёлок в Малоархангельском районе.
 Зелёная Роща — посёлок в Мценском районе.
 Зелёная Роща — посёлок в Орловском районе.

Ростовская область 
 Зелёная Роща — хутор в Кагальницком районе.
 Зелёная Роща — хутор в Миллеровском районе.

Ставропольский край 
 Зелёная Роща — село в Степновском районе.

Татарстан 
 Зелёная Роща — деревня в Бугульминском районе.
 Зелёная Роща — село в Лениногорском районе.

Тверская область 
 Зелёная Роща — посёлок в Калязинском районе.

Тульская область 
 Зелёная Роща — деревня в Куркинском районе.
 Зелёная Роща — деревня в Суворовском районе.

Тыва 
 Зелёная Роща — до 1963 г. название села Чодураа в Улуг-Хемском кожууне.

Удмуртия 
 Зелёная Роща — деревня в Вавожском районе.

Ульяновская область 
 Зелёная Роща — село в Ульяновском районе.

Челябинская область 
 Зелёная Роща — посёлок в составе города Миасс.

Чечня 
 Зелёная Роща — с 1944 по 1957 гг. название села Шаами-Юрт в Ачхой-Мартановском районе.

Ярославская область 
 Зелёная Роща — посёлок в Угличском районе.

Украина 
 Зелёная Роща — село в Васильковськом районе Днепропетровской области.
 Зелёная Роща — село в Сумском районе Сумской области.
 Зелёная Роща — посёлок в Семёновском районе Черниговской области.

Прочее 
 Зелёная Роща — парк в Ленинском районе Екатеринбурга.
 Зелёная Роща — климатическая курортная местность в Башкирии.
 КИЗ «Зелёная Роща-1»

Примечания